Guanacaste – una provincia nel nord della Costa Rica
 Enterolobium cyclocarpum – un albero comune del Centro America, soprattutto in Costa Rica
 Parque Nacional de Guanacaste, un piccolo parco nazionale in  Costa Rica
 Guanacaste National Park, un piccolo parco nazionale in Belize
 Cordigliera di Guanacaste – una catena montuosa della Costa Rica